Romano/a y sus plurales hace referencia a varios artículos:

Gentilicio
 Natural de Roma, capital de Italia.
 Natural de la Antigua Roma, Estado de la Antigüedad, surgido de la expansión de la ciudad de Roma, que llegó a abarcar desde Gran Bretaña al desierto del Sáhara y desde la península ibérica al Éufrates.

Personas
 Romano (apellido), apellido de origen hispano-italiano.
 Romano I (870-948), emperador romano de Oriente.
 Romano II (939-963), emperador romano de Oriente.
 Romano (papa) (m. 897).
 Romano de Bulgaria o Román de Bulgaria; zar del Primer Imperio búlgaro de 977 a 997.
 Romano (gobernador), gobernador militar de África en el , contra el que se levantó Firmo II.
 Romano el Méloda (siglos V-VI), célebre escritor de himnos griego.
 Romano (obispo de Rochester) ().

Literatura
 Romana (obra), nombre por el que se conoce la Historia de Roma, escrita por el funcionario e historiador Jordanes ()

Lugares
 Romano (Italia), ciudad de la provincia de Bérgamo (Italia).
 El estadio Romano, estadio de fútbol en la ciudad de Mérida (España).
 El río Romana, río de la República Dominicana.
 Romanas (Salamanca), localidad del municipio de Pelayos, en la provincia de Salamanca (España).

Botánica
 El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
 El nombre común de la planta Tanacetum balsamita.

Además
 Queso romano, un tipo de queso italiano de leche de vaca.
Queso pecorino romano, un tipo de queso italiano de leche de oveja.
Rito romano, uno de los ritos litúrgicos de la Iglesia católica.
 El sistema de númeración romano, sistema de numeración posicional que se desarrolló en la Antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio romano.
 Romana (instrumento), instrumento técnico para pesar masas.